Gmina Colony (hrabstwo Adams)
 Gmina Colony (hrabstwo Delaware)